Łęg ist der Name

 mehrerer Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Świętajno
 in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Czermin
 in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Śrem
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Osiek
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Połaniec
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Chełmno
 in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Bełchatów
 in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Rzeczyca
 in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Wieczfnia Kościelna
 in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Konstancin-Jeziorna
 in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Jelcz-Laskowice
 in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Herby
 in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Kruszyna
 in der Woiwodschaft Schlesien, Gemeinde Nędza

 eines Stadtteils von Krakau

 eines Flusses, siehe Łęg (Weichsel)